'n Beetje Verliefd (film), Nederlandse film uit 2006
 'n Beetje verliefd (André Hazes), een single van André Hazes uit 1981
 'n Beetje verliefd (Yes-R), een single van Yes-R uit 2006